APAL est un sigle qui peut faire référence à :

 Apal (Application polyester armé Liège), société de construction automobile belge ;
Agence de protection et d'aménagement du littoral, établissement public tunisien.